Die Football League Second Division 1938/39 war die 43. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga und gleichzeitig die letzte Spielzeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des offiziellen Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme in der Saison 1946/47 nach sich zog. Sie begann am 27. August 1938 und endete am 6. Mai 1939.

Zweitligameister wurden die Blackburn Rovers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1946/47 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Birmingham City (vormals „FC Birmingham“) und Leicester City die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Norwich City und die Tranmere Rovers, wobei Tranmere fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Norwich in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1939/40 Third-Division-North-Meister FC Barnsley und aus der Third Division South der Gewinner Newport County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1938-39 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1938/39
1938